Kawerin ( / Kaverin) ist der Familienname folgender Personen:

 Pjotr Pawlowitsch Kawerin (1794–1855), russischer Oberst
 Weniamin Alexandrowitsch Kawerin (1902–1989), russischer Schriftsteller, Jugendbuchautor

ru:Каверин